Леонор Льяуса́с Тостадо (; , Дуранго, штат Дуранго, Мексика — , Мехико, Мексика) — мексиканская актриса кино и сериалов.

Биография 
Леонор Льяусас родилась 3 августа 1929 года в провинции Дуранго (Мексика). Ученица Секи Сано. В кино дебютировала в 1952 году и с тех пор снялась более в чём 25 картинах. Мексиканский и французский кинорежиссёр Луис Бунюэль считал актрису великим открытием и счастливой находкой, так как лучше и выразительнее игры актрисы в то время не было. Леонор Льяусас дебютировала именно в фильме Бунюэля, и уже последующие фильмы Луиса Бюнюэля снимались непосредственно с участием Леонор Льяусас в качестве актрисы  эпизодических ролей.

Леонор Льяусас в 1989 году сыграла небольшой эпизод в сериале «Просто Мария». В титре было указано Leonor Plaza.

Последние годы жизни 
В 1998 году с актрисой Леонор Льяусас произошёл несчастный случай — она делала уборку у себя дома и надорвала ногу. Её сразу же отвезли в больницу, и актриса месяц пролежала в больнице. На какое-то время болезнь отступила, однако в 2003 году болезнь стала прогрессировать с новой силой, и актриса уже больше не могла ходить.

Скончалась Леонор Льяусас 13 февраля 2003 года в 02:00 ночи в Мехико от острого артрита, перерождённого в рак.

Фильмография 
Сериалы студии Televisa (Мексика)
 1985 — Хуана Ирис — Гуделия
 1986 — Мартин Гаратуса — Клеофас
 1989 — Просто Мария — эпизод
 1989 — Тереса — Гуделия

Примечания

Ссылки 
 Леонор Льяусас на сайте КиноПоиск

Киноактрисы Мексики
Умершие от рака кости